Lieber ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Lieber (* 1960), deutscher Künstler
 Carl Wilhelm Lieber (1791–1861), Zeichner und Dekorations- und Bühnenmaler sowie Restaurator

 David L. Lieber (1925–2008), US-amerikanischer Rabbiner und Universitätspräsident
 Eduard Lieber (1791–1867), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Elly Lieber (1932–2020), österreichische Rodlerin
 Ernst Lieber (1838–1902), deutscher Zentrumspolitiker und Mitglied des Reichstags
 Francis Lieber  (1800–1872), deutsch-amerikanischer Jurist, Publizist und Philosoph
 Hans Lieber (1890–1945), deutscher Volksschullehrer
 Hans-Joachim Lieber (1923–2012), deutscher Philosoph und Soziologe
 Hasso Lieber, deutscher Jurist und Rechtswissenschaftler
 Heinrich Lieber (1840–1916), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Helmut Lieber, deutscher Schauspieler
 Jeffrey Lieber (* vor 1984), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Lillian Rosanoff Lieber (1886–1986), russisch-amerikanische Mathematikerin und Autorin
 Maria Lieber (* 1956), deutsche Romanistin, Germanistin, Philologin und Sprachwissenschaftlerin
 Marylène Lieber Gabbiani (* 1971), Schweizer Soziologin
 Michael Lieber (* 1953), deutscher Politiker
 Moritz Lieber (1790–1860), deutscher Jurist, Publizist und Politiker
 Sala Lieber (* 1980), ungarische Malerin
 Stan Lee, geboren als Stanley Martin Lieber (1922–2018), US-amerikanischer Comicautor
 Till Lieber (* 1981), deutscher Volleyballspieler
 Werner Lieber (1925–2019), deutscher Chemiker, Mineraloge, Sachbuchautor und Pionier der Mineralienfotografie

Siehe auch:
 Liebe (Begriffsklärung)
 Liber (Begriffsklärung)